Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Nathalie Tauziat che ha battuto in finale Květa Peschke 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Mary Pierce (semifinali)
 Nathalie Tauziat (campionessa)
 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Dominique Van Roost (secondo turno)

 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Elena Lichovceva (secondo turno)
 Anke Huber (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1999